Појам Салома може да се односи на:

 Салома (име), женско име
 Салома (драма), драма Оскара Вајлда
 Салома (опера), опера у Рихарда Штрауса

Особе 
 Салома Александра, била је краљица Јудеје од 76. п. н. е. до 67. п. н. е.
 Салома I,
 Салома (Иродова ћерка),